Якобо́вський — прізвище.

Відомі носії:
 Якобовський Людвіґ (1868–1900) — німецький письменник
 Якобовський Роберт (1861–1911) — громадський діяч і письменник. Співредактор «Ради» і «Світла».

Українські прізвища